Badin steht für:
 Badin (North Carolina), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Badin (Pakistan), Stadt in Pakistan
 Badin (Distrikt), ein Distrikt ebenda
 Badin (Vingeanne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Vingeanne
 Badín, Gemeinde in der Slowakei

Personen:
 Dmitri Sergejewitsch Badin (* 1990), russischer Hacker
 Georges Badin (1927–2014), französischer Dichter und Maler
 Raymond Badin (* 1928), französischer Turner

im NRHP gelistete Objekte:
 Badin Historic District, in Badin, North Carolina, ID-Nr. 83004000
 Badin-Roque House, in Natchez, Louisiana, ID-Nr. 80001739